O Grande Prêmio da Holanda de 1993 foi a sétima etapa do mundial de MotoGP de 1993. Aconteceu no final de semana de 24 a 26 de Junho nos 4.555 km do Circuito de Assen.

500 cc

 

GPs de MotoGP de 1993